Miejscowości w Polsce:
 Napiórki Butne
 Napiórki Ciężkie